Presles (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Presles (Dolina Oise) – francuskie miasto w regionie Île-de-France
 Presles (Isère) – francuskie miasto w regionie Rodan-Alpy